Фликер — неоднозначный термин:

Персоналии 
 Фликер, Таль (1992) — израильский дзюдоист.

Техника 
 Фликер — технический термин.